Ranzig steht für:
 Ranzig (Tauche), ein Ortsteil der Gemeinde Tauche in Brandenburg
 Ranzig (Fett), die Beschreibung für verdorbene Fette
 die Paarungsbereitschaft bei Frettchen, Füchsen und Dachsen; siehe Brunft

Siehe auch:
 Ranzing